Bruno Landi, ciclista italiano
Bruno Landi, tenore italiano
Bruno Landi, politico italiano